

Frutto 
 Passiflora edulis – Il frutto della passione

Film 
 Passion Fruit – film muto del 1921 diretto da John Ince
 Passion Fruit – film commedia del 2001 diretto da Jack Sekowski
 Passion Fruit – cortometraggio horror del 2010 diretto da Jon Abrahams

Musica 
 Passion Fruit – gruppo musicale internazionale
 Passion Fruit – singolo dei Fujifabric del 2007